Компаньоны:

 «Компаньоны» () — советский художественный фильм режиссёра Эдуарда Дмитриева по одноимённой новелле Ричарда Хардвика.
 «Компаньоны» (, ) — американский трагикомический музыкальный фильм режиссёра Роберта Олтмена.
 «Компаньоны» (, ) — французский криминал, драма, триллер.
 «Компаньоны» () — американский комедийно-драматический телесериал 2011 года.

См. также 
 Животные-компаньоны